Георгий Князев:
 Князев, Георгий Алексеевич (1887—1969) — историк, архивист, директор Архива Академии наук СССР в Ленинграде.
 Князев, Георгий Николаевич (род. 1949) — советский футболист.